Парадайз Вали, Албърта
 Парадайз Вали, Аризона
 Квартал в Североизточен Финикс, Аризона
 Квартал в Детройт, Мичиган, също известен като Блек Ботъм
 Парадайз Вали, речна долина в окръг Парк, Монтана
 Парадайз Вали, Невада
 Парадайз Вали, Пенсилвания
 Парадайз Вали, Уайоминг

Пояснителни страници